Tearle ist der Familien- bzw. Künstlername folgender Personen:

Conway Tearle (1878–1938), US-amerikanischer Schauspieler
Godfrey Tearle (1884–1953), britischer Schauspieler